Feldberg est un mot germanique signifiant montagne de champ.
 Feldberg, une montagne allemande dans la Forêt-Noire
 Feldberg (Schwarzwald), une commune d'Allemagne située dans le Land de Bade-Wurtemberg, située en contrebas du sommet du Feldberg
 Feldberg, une ancienne commune d'Allemagne située dans le Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale

Voir aussi 
 Großer Feldberg, une montagne allemande dans le Taunus
 (10666) Feldberg, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes, portant le nom de la montagne de la Forêt-Noire.